Didian bezeichnet:

 Didian (Binzhou) (底店镇), Großgemeinde der Stadt Binzhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Didian (Jishan) (翟店镇), Großgemeinde im Kreis Jishan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Didian (Lucheng) (翟店镇), Großgemeinde der Stadt Lucheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Didian (Fuping) (底店乡), Gemeinde im Kreis Fuping in der chinesischen Provinz Shaanxi